Бань — многозначный термин.

 Бань — блюдо вьетнамской кухни.
 Бань — название фуцзяньского миньского языка.
 Бань — мелкоразменная денежная единица нижнедунайских княжеств с XVII века.
 Бань — китайская фамилия (клан).
 Бань — упразднённая коммуна Швейцарии.
 Бань Гу (32—92) — китайский историограф и поэт, создатель жанра «династических историй».
 Бань Чао (32—102) — полководец и дипломат Древнего Китая эпохи Хань.
 Бань Чжао (45—116) — известная китайская писательница, первая известная китайская женщина-историк и учёный.